Die 1. Lig  1977/78 war die 20. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 27. August 1977 mit dem Spiel Fenerbahçe Istanbul gegen Samsunspor, welches 2:1 ausging und endete am 28. Mai 1978. Vom 8. Januar 1978 bis 18. Februar 1978 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Fenerbahçe Istanbul beendete die Saison als türkischer Meister und unterbrach damit für eine Saison die Dominanz von Trabzonspor. Diese dominierte in der Zeit von 1975 bis 1984 mit seiner großen Mannschaft, die besser bekannt ist als Karadeniz Fırtınası den türkischen Fußball und holte die meisten Titel.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1977/78 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 14 Vereine die zwei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die zwei Zweitligameister Diyarbakırspor und MKE Ankaragücü. Für Diyarbakırspor bedeutete der Aufstieg die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte, während Ankaragücü den direkten Wiederaufstieg schaffte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Saison 1977/78 wurde zum dritten Mal Cemil Turan von Fenerbahçe Istanbul. Er schoss 17 Tore in dieser Spielzeit.

Die Meistermannschaft Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1977/78 auf angelfire.com englisch

Einzelnachweise 

1977/78
Fußballsaison 1977/78